Der Name Mecca bezeichnet 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mecca (Indiana)
 Mecca (Kalifornien)
 Mecca (Missouri)
 Mecca (Ohio)
 Mecca (Tennessee)
 Mecca (Texas)
 Mecca Acres (Kansas)
 Mecca Township (Trumbull County, Ohio)

Produkte:
 Mecca (Automarke), eine US-amerikanische Automarke
 Mecca-Cola, ein Coffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, dass von französischen Muslimen ins Leben gerufen wurde

Person:
 Lou Mecca (1923–2003), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Mekka
 Mecka